APZ steht für:
 antigenpräsentierende Zelle
 Arbeitsmedizinisches Präventionszentrum
 Abschlusspunkt Linientechnik, Schnittstelle zwischen dem Abschlusspunkt Linientechnik und dem Zählerschrank (VDE-AR-N 4101)
 Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204
 Zapala Airport (IATA-Code), Flughafen von Zapala, Departamento Zapala, Provinz Neuquén, Argentinien

apz steht für:
 Safeyoka (ISO-639-3-Code), Papuasprache

Abkürzung